Даниэль Мартин Фернандес (; родился 8 июля 1998 года, Хихон, Испания) — испанский футболист, вратарь клуба «Реал Бетис».

Клубная карьера 
Мартин — воспитанник клуба «Спортинг» из своего родного города. 19 сентября 2017 года в поединке Кубка Испании против «Нумансии» Дани дебютировал за основной состав. 5 мая 2019 года в матче против «Мальорки» он дебютировал в Сегунде.

Международная карьера 
В 2019 году Мартин в составе молодёжной сборной Испании выиграл молодёжный чемпионат Европы в Италии. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения 
Испания (до 21)
 Чемпион Европы среди молодёжи: 2019

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Спортинг B» Хихон
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Малага»